A Date With Elvis är ett samlingsalbum av Elvis Presley, ursprungligen släppt 24 juli 1959.

Låtlista 
"Blue Moon of Kentucky" (Bill Monroe) - 2:05 
"Young and Beautiful" (Abner Silver, Aaron Schroeder) - 2:07 
"(You're So Square) Baby I Don't Care" (Jerry Leiber, Mike Stoller) - 1:55 
"Milk Cow Blues"	(Kokomo Arnold) - 2:38 
"Baby Let's Play House" (Arthur Gunter) - 2:18 
"Good Rockin' Tonight" (Roy Brown) - 2:12 
"Is It So Strange" (Faron Young) - 2:32 
"We're Gonna Move" (Vera Matson, Elvis Presley) - 2:31 
"I Want to Be Free" (Jerry Leiber, Mike Stoller) - 2:16 
"I Forgot to Remember to Forget" (Stan Kesler, Charlie Feathers) - 2:27

Album av Elvis Presley
Samlingsalbum 1959
Amerikanska samlingsalbum
Engelskspråkiga samlingsalbum
Album producerade av Sam Phillips
Album inspelade vid Sun Records